Caenoidea är en överfamilj av dagsländor. Caenoidea ingår i ordningen dagsländor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar överfamiljen Caenoidea 58 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dagsländor
Caenoidea